Charlotte Brändström (* 1989), réalisatrice suédoise
 Elsa Brändström (1888–1948), philanthrope suédoise

Divers 
 (8831) Brändström

Homonymie de patronyme germanique